Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie figurowym 2007 – zawody rangi mistrzowskiej w łyżwiarstwie figurowym, które odbywały się 20 do 25 marca w hali Tokyo Metropolitan Gymnasium w Tokio. Podczas zawodów rozgrywane były konkurencje solistów, solistek, par sportowych oraz par tanecznych. 

Złoty medal wśród solistów zdobył Francuz Brian Joubert, zaś wśród solistek triumfowała Japonka Miki Andō. W parach sportowych tytuł mistrzowski wywalczyli Chińczycy Shen Xue i Zhao Hongbo. W parach tanecznych triumfowali reprezentanci Bułgarii Ałbena Denkowa i Maksim Stawiski.

Program zawodów 
 17–19 marca – oficjalne treningi
 20 marca – uroczyste otwarcie zawodów, taniec obowiązkowy, program krótki par sportowych
 21 marca – program krótki solistów, program dowolny par sportowych
 22 marca – taniec oryginalny, program dowolny solistów
 23 marca – program krótki solistek, taniec dowolny
 24 marca – program dowolny solistek
 25 marca – gala

Klasyfikacja medalowa

Wyniki

Soliści

Solistki

Pary sportowe

Pary taneczne 
Tańcem obowiązkowym była Rhumba.

Przypisy

Bibliografia 
 

2007
2007 w Japonii
Zawody sportowe  w Shibuyi (Tokio)